

Саришево — присілок, Альшеєвський район, Башкортостан
 Саришево — присілок, Мелеузівський район, Башкортостан